Rawlins ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rawlins (Texas)
 Rawlins (Wyoming)

Personen:
 Adrian Rawlins (* 1958), britischer Schauspieler
 John Aaron Rawlins (1831–1869), General der US-Army
 Joseph Lafayette Rawlins (1850–1926), US-amerikanischer Politiker (Utah)
 Joshua Rawlins (* 2004), australischer Fußballspieler
 Lester Rawlins (1924–1988), US-amerikanischer Schauspieler 
 Monte Rawlins (1907–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Phil Rawlins (1930–2009), US-amerikanischer Film- und Fernsehschaffender

Siehe auch:
 Rawlings